Ebulea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Doubleday 1849. Ebulea ingår i familjen mott. 

Släktet innehåller bara arten Ebulea crocealis.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Ebulea

en:Ebulea